Live [liv'''] (angl. živý) dnes nejčastěji označuje přímé přenosy obrazu či zvuku. 

Je to také název většinou koncertních hudebních alb:
 Live (album, AC/DC) Live (album, Apocalyptica) Live (album, Blind Guardian) Live (album, Blue Effect) Live (album, Blues Pills) Live (album, Druhá tráva) Live (album, Golden Earring) Live (album, In Extremo) Live (album, Iron Butterfly) Live (album, Psí vojáci) Live (album, Renata Drössler) Live (album, Roxy Music) Live (album, Synkopy 61) Live (album, Törr)''